Тремо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 85 км на схід від Нанта, 36 км на південь від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Тремон, Ле-Серке-су-Пассаван, Ла-Фосс-де-Тіньє, Нюей-сюр-Лейон, Танкуаньє, Тіньє i Віє було об'єднано в новий муніципалітет Лі-О-Лейон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 403,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Тремон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара